У́лица Танки́стов:
Улица в Санкт-Петербурге:
 Улица Танкистов — улица в Колпине
 Улица Танкистов — улица в Зеленогорске